Ломас де Санта Анита има више значења:

 Ломас де Санта Анита (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ломас де Санта Анита, Колинас де Санта Анита (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику